Thierry Vincent peut désigner :
 Thierry Vincent, de son vrai nom Louis Locatelli, chanteur français des années 1960 ;
 Thierry Vincent, né en 1960, entraîneur français de handball.